Gregor Krivic, slovenski hokejist, * 12. februar 1984, Ljubljana.

Krivic je kariero začel v klubu HK Tivoli, jo nadaljeval pri ZM Olimpiji, v sezonah 2006/07 in 2007/08 pa je igral za ŠD Alfo.

Pregled kariere

|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 15
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 16
| 12
| 10
| 22
|
| 63
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 16
| 3
| 7
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|

|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 16
| 14
| 8
| 22
|
| 24
|
| 5
| 5
| 0
| 5
|
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 17
| 5
| 1
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 6
| 6
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ŠD Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| ŠD Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 13
| 11
| 24
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ŠD Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 24
| 8
| 6
| 14
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |195
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |59
| bgcolor="#7FFF00" |131
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |296
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |16
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Alfa
Ljubljanski športniki